

Geografia 
 Francia
 Cumont – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania
 Lamothe-Cumont – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania

Persone 
 Franz Cumont –  filologo classico e storico belga